Josep Vila i Abelló (Marsella, 1938 - 2021), economista i polític reusenc nascut a França
 Josep Vila i Amorós (Vinebre, Ribera d'Ebre, 1919), músic català
 Josep Vila i Arcelós (Sant Pol de Mar, 1898 - Barcelona, 1965), pedagog i compositor
 Josep Vila i Casañas (Sabadell, 1966), director d'orquestra català
 Josep Vila i Clariana (Mataró, 1863 - Barcelona, 1929), flautista i professor de música
 Josep Vila Closes (Manresa, 1921), pintor català
 Josep Vila i Escuer (Alpicat, 1929 - Balaguer, 2011), futbolista català
 Josep Vila Martínez, bisbe de Girona
 Josep Vila i Roca (Manresa, 1958), motociclista català
 Josep Vila i Rubio (Barcelona, 1905), jugador i entrenador de basquetbol
 Josep Vila i Sans (Tagamanent, 1918 - 2002), empresari, picapedrer i batlle de Tagamanent (1979-87)
 Josep Vila i Yáñez (Barcelona, 1962), periodista i músic català